

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Bibliografia 
 

French Open 2005
French Open – gra pojedyncza kobiet